een wijk in Pijnacker, zie Klapwijk (Pijnacker-Nootdorp)

Een Nederlandse achternaam:
 Arie Klapwijk, Nederlands revalidatiearts
 Truus Klapwijk, Nederlands topzwemster
 Vrouwke Klapwijk,  Nederlands kinderboekenschrijfster